Antonio Ghedini calciatore
Giorgio Federico Ghedini, compositore italiano
Niccolò Ghedini, avvocato e politico italiano
Rita Ghedini, politica italiana